Poitiers ist der Name folgender geographischer Objekte:

Poitiers, Stadt in Frankreich

Verwaltungseinheiten in Frankreich:
 Arrondissement Poitiers
 Kanton Poitiers-1
 Kanton Poitiers-2
 Kanton Poitiers-3
 Kanton Poitiers-4
 Kanton Poitiers-5
 Kanton Poitiers-6
 Kanton Poitiers-7

Poitiers ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:
 Aliénor de Poitiers († 1509), burgundische Hofdame und Autorin
 André Poitiers (* 1959), deutscher Architekt
 Diana von Poitiers (1499–1566), französische Mätresse von Heinrichs II. von Frankreich
 Gilbert von Poitiers (um 1080–1145), Philosoph und Theologe

 Hilarius von Poitiers (um 315–367), Bischof und Kirchenlehrer
 Jean de Poitiers (1475–1539), französischer Adliger, Großseneschall der Provence
 Jean Gérard de Poitiers (um 1368–1452), französischer Prälat

 Raimund von Poitiers (1099–1149),  Fürst von Antiochia

Siehe auch:
 Liste der Bischöfe von Poitiers
 Schlacht von Tours und Poitiers, 732
 Kathedrale von Poitiers im Département Vienne, Frankreich